3117 Niepce è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1983, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,0557329, inclinata di 3,24040° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato al fotografo francese Joseph Nicephore Niepce, noto per essere stato l'autore della prima fotografia della storia.

Note

Collegamenti esterni 

Niepce
Corpi celesti scoperti nel 1983